Ołeksandr Ponomariow (1918-1973) – ukraiński piłkarz i trener
 Ołeksandr Ponomariow (ur. 1973) – ukraiński piosenkarz